Sherbini ist der Familienname folgender Personen:

 Marwa El-Sherbini (1977–2009), ägyptische Handballspielerin und Pharmazeutin
 Mimi El-Sherbini (* 1937), ägyptischer Fußballspieler 
 Mohamed Elsherbini (* 1992), ägyptischer Squashspieler
 Nour El Sherbini (* 1995), ägyptische Squashspielerin